Люба:

 Люба — имя;
 Люба — село, Воеводина, Сербия.
 Люба — село, Словакия.
 Люба, Владимир Фёдорович (1861—1928) — российский дипломат, востоковед.
 Люба (река) — река в Олонецком районе Республики Карелия.

См. также 
 Мамонтёнок Люба
 Шуб-баба Люба!
 Luba